«Алектан» — женский футбольный клуб из Москвы.

История 
7 ноября 1987 года официальная дата создания футбольной команды. Клуб начал свою историю с женской футбольной секции Спортклуба Московского государственного университета.

Прежние названия 
 1987—1989 — «МГУ»
 1990—1995 — «Университет»
 с 1996 — «Алектан»

Турниры 

В 1992 году команда в 1/16 финала проиграла команде «Русь» со счетом 0:17 и
Московский государственный университет отказался финансировать команду и команда снялась с Чемпионата. Денежные средства были найдены к следующему сезону.

В 1995 году клуб вновь не нашел средства на участие в чемпионате и сменил название на «Алектан». Названа (сложена из начала имён) в честь основателя Александра Живолупова и первого капитана Татьяны Красюк.

После окончания выступления в Чемпионатах России «Алектан» продолжает играть в пляжный, мини-футбол, футбол 8х8 и в Любительской футбольной лиге Москвы.

В 2007 году планировалось участие в первой лиге Чемпионата России и Кубке России, но команда отказалась от участия.

Примечания

Ссылки 
 АЛЕКТАН «в Контакте» 

Женские футбольные клубы России
Женские футбольные клубы Москвы
Футбольные клубы России